Sunn (muziekinstrumenten), een merk gitaren en gitaar-en-basversterkers.
Sunn O))), een Amerikaanse band